Centrobasket – mistrzostwa Ameryki Środkowej w koszykówce, międzynarodowe rozgrywki koszykarskie sponsorowane przez FIBA z udziałem reprezentacji narodowych z Meksyku, Ameryki Środkowej i Karaibów. Kraje te tworzą Central American and Caribbean Confederation (CONCENCABA). Trzy lub cztery najlepsze zespoły zyskują awans do mistrzostw Ameryki, skąd mogą się zakwalifikować do mistrzostw świata lub igrzysk olimpijskich. Drużyny kwalifikują się do turnieju poprzez uzyskanie najwyższej pozycji (zazwyczaj I lub II miejsca) w rozgrywkach Centrobasketu lub poprzez najwyższe miejsce podczas rozgrywek FIBA COCABA dla Meksyku i siedmiu krajów Ameryki Środkowej lub podczas mistrzostw FIBA CBC dla 24 krajów z Wysp Karaibskich. W sumie 32 kraje otrzymują możliwość do zakwalifikowania się, do Centrobasketu.

Zawody odbywają się średnio co dwa lata. Bywały jednak przypadki kiedy odbywały się rok po roku lub w odstępie czteroletnim. Turniej mężczyzn jest rozgrywany od 1965 roku, natomiast kobiet od 1971.

Turniej mężczyzn

Medaliści

Szczegóły uczestnictwa

MVP

Liderzy statystyczni 

 Punkty
 2004 –  Elías Larry Ayuso i  Mario Davis
 2006 –  Michael Hicks – 24.2
 2016 –  Vansdell Thomas – 16,8

 Zbiórki
 2004 –  Jack Michael Martínez
 2006 –  Antonio García Murillo – 14,6
 2016 –  DeAndre Ayton – 11,1

 Asysty
 2004 –  Christian Dalmau
 2006 –  Eduardo Cota – 5,6
 2016 –  José Juan Barea – 6,4

Turniej kobiet

MVP 
 2014 –  Yamara Amargo

Liderzy statystyczni 

 Punkty
 2014 –  Shereesha Richards – 18,8  	

 Zbiórki
 2014 –  Ana Matamoros – 14

 Asysty
 2014 –  Carla  Cortijo – 5,6

Zobacz też 
 Mistrzostwa Ameryki w koszykówce mężczyzn
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w koszykówce mężczyzn

Bibliografia 
 Men Basketball Centrobasket Championship Archive 
 Women Basketball Centrobasket Championship Archive

Linki zewnętrzne 
 caribbeanbasketball.com 
  

Rozgrywki międzynarodowe w koszykówce